Ženská dvouhra Zavarovalnica Sava Portorož 2021 probíhala na přelomu první a druhé poloviny září 2021. Do singlové soutěže portorožského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2010, kdy se turnaj konal naposledy, byla Ruska Anna Čakvetadzeová, která ukončila profesionální kariéru v roce 2013.

Vítězkou se stala nenasazená Italka Jasmine Paoliniová, jež ve finále zdolala americkou turnajovou trojku Alison Riskeovou 7–6(7–4) a 6–2, přestože Američenka v prvním setu vedla již 5–2. V probíhající sezóně a své kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Riskeová, která poprvé od Australian Open 2020 zaznamenala na jednom turnaji více než jednu výhru, prohrála osmé finále ze svých deseti finálových účastí.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Slovenia Open
WTA Tour 2021